Sebastián Coates (1990) — futebolista uruguaio que atua como zagueiro
 Coates (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota

Ver também 
  Coats
  Cotes

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes